«Arturo Jáuregui» puede referirse a:

 Arturo Jáuregui Lomelí (n. 1943-), futbolista mexicano.
 Arturo Jáuregui Peña (n. 1956-), futbolista chileno.